47-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Моторизованные корпуса

 47-й моторизованный корпус (Германия)

Танковые корпуса

 47-й танковый корпус (Германия)